BaO (tlenek baru) – nieorganiczny związek chemiczny

Zobacz też 
 bao (inaczej: bau, baozi) – potrawa kuchni chińskiej (kluski gotowane na parze)